Gerolding ist der Name folgender Orte:

 Gerolding (Gemeinde Andorf), Ortschaft der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gerolding (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Geroldinger